Walton je lahko:

Kraji 
 Walton, Buckinghamshire
 Walton, Cheshire
 Walton, Cumbria
 Walton, Derbyshire

Osebnosti 
 Ernest Thomas Sinton Walton (1903—1995), irski fiziki in nobelovec.